Жид може да се отнася за:

 Жид - общославянско наименование на евреите/юдеите;
 Жид - разказ от Иван Тургенев;
 Жид - разпространено фамилно име сред известни личности;